Augspurger ist der Nachname folgender Personen: 

 August Augspurger (1620–1675), deutscher Lyriker, Übersetzer und Epigrammatiker der Barockzeit
 Caspar Augspurger (1576–1636), deutscher Unternehmer
 Johann Paul Augspurger, Reisender in französischen und holländischen Diensten
 Nate Augspurger (* 1990), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Augspurger Grist Mill, in Woodsdale, Ohio, ID-Nr. 84000211
 Augspurger Paper Company Rowhouse #1, in Woodsdale, Ohio, ID-Nr. 84000216
 Augspurger Paper Company Rowhouse #2, in Woodsdale, Ohio, ID-Nr. 84000215
 Augspurger Schoolhouse, in Woodsdale, Ohio, ID-Nr. 84000212

Siehe auch:
 Augspurg